Sarna désigne notamment :

Patronyme 
 Igal Sarna (1952-), journaliste et écrivain israélien.
 Mirosława Sarna (1942-), athlète polonaise.
 Nahum Sarna (1923–2005), érudit de la Bible anglais.
 Paweł Sarna (1977-), poète et essayiste polonais.
 Pawel Sarna (1984-), céiste polonais.
 Yechezkel Sarna (1890-1969), rabbin israélien, d'origine russe.

Toponyme 
 Sarna, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

Homonymie de patronyme